Посадская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Посадская волость — в составе Орловского уезда Вятской губернии.
 Посадская волость — в составе Оханского уезда Пермской губернии.